Venezuela (hiszp.) – Wenezuela
 Venezuela – miejscowość i gmina na Kubie, w prowincji Ciego de Avila
 Venezuela – stacja metra w Buenos Aires
 Venezuela – album Aldemaro Romero